San Nicolò kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Nicolò (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, lat 38,63, long 15,85), 
 San Nicolò (kommunhuvudort), Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 San Nicolò (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara), 
 San Nicolò (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Nicolò (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, lat 45,83, long 13,40), 
 San Nicolò (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza), 
 San Nicolò (ort i Italien, Veneto), Provincia di Padova, 
 San Nicolò (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 San Nicolò (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, lat 45,97, long 13,37), 
 San Nicolò (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, lat 38,60, long 15,99), 
 San Nicolò d'Arcidano, en ort och kommun i provinsen Oristano i regionen Sardinien i Italien 
 San Nicolò Gerrei, en ort och kommun i provinsen Sydsardinien i regionen Sardinien i sydvästra Italien
 San Nicolò di Comelico, en ort och kommun i provinsen Belluno i regionen Veneto i Italien

Montenegro 

 Otočić Sveti Nikola (ö i Montenegro), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar